Новогодняя ёлка:
 Новогоднее дерево — ёлка или другое дерево (обычно хвойное), наряжаемое специально к Новому Году.
 Ёлка (мероприятие) — праздничное мероприятие для детей в СССР и постсоветских странах.